Abaixo a lista de municípios da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2002 (ano-base 2005).

PIB
Bahia
2002 no Brasil
Municipios pib 2002